Serge Brussolo (* 1951, Paris), écrivain français
  (* 1985, Trévise), joueur de rugby italien

Patronyme italien